— японская актриса. Считается одной из самых популярных актрис за всю историю японского кинематографа и символом его золотого века, пришедшегося на 50-е гг. XX века. Настоящее имя . Известна главными ролями в фильмах режиссёров Ясудзиро Одзу, Акира Куросава и Микио Нарусэ.

Биография 
Родилась в городе Йокогама (преф. Канагава). Обучалась в частной старшей женской школе в Йокогаме, однако прервала образование из-за начала актёрской карьеры. В кинематографе дебютировала в 1935 году в фильме режиссёра Сатоси Тагути «Не сомневайся!» (яп. ためらふ勿れ若人よ). После фильма имя героини, Сэцуко, закрепилось за актрисой и стало её псевдонимом. Известность пришла в 1937 году, когда Хара была выбрана на главную роль в первом совместном японско-немецком фильме «Дочь самурая» (яп. 新しき土), который снимали Мансаку Итами и Арнольд Фанк. Фильм завоевал большую популярность как в Японии, так и в Германии. Более того, Хара и исполнители других ролей в фильме вместе с режиссёром в качестве почётных гостей были приглашены в Германию, где произвели фурор. Совершив кругосветное путешествие и вернувшись в Японию, Хара подписала контракт со студией «Тохо».

В военные годы актриса снялась в большом количестве политически ангажированных фильмов, пропагандировавших японский милитаризм. С 1949 года началось плодотворное сотрудничество с режиссёром Ясудзиро Одзу, в шести фильмах которого Хара исполнила роли. Эти работы относятся к золотому фонду японского кинематографа и принесли актрисе мировую известность. После съёмок фильма «Тюсингура» в 1962 году Сэцуко Хара приняла решение навсегда уйти из кинематографа на пике своей славы.

После смерти Ясудзиро Одзу в 1963 году актриса стала вести затворнический образ жизни, не фотографировалась и отказывалась давать интервью. Проживала в своём доме в Камакуре в кругу близких. Несмотря на полное прекращение связей с общественностью, по результатам проведённого в 2000 году в Японии опроса, она была признана лучшей японской актрисой XX века.

5 сентября 2015 года Сэцуко Хара скончалась в больнице от пневмонии, в возрасте 95 лет. По просьбе семьи, публичное объявление о её смерти было отложено до 25 ноября того же года.

Хара никогда не была замужем. Детей у неё не было.

Фильмография

В популярной культуре 
Характерные черты времени и жизни Сэцуко Хара были увековечены в получившем ряд наград анимационном фильме Кона Сатоси «Актриса тысячелетия» (2001). Прообразом главной героини послужила также Хидэко Такаминэ.

Примечания 

Актрисы Японии
Люди, чей прах был развеян
Умершие от пневмонии